Ко́ттон () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Коттон, Бартоломью (ум. 1321 или 1322) — средневековый английский хронист.
 Коттон, Бен (род. 1975) — канадский актёр.
 Коттон, Берни (род. 1948) — английский и британский хоккеист на траве.
 Коттон, Джози (род. 1956) — американская поп-певица и актриса.
 Коттон, Лесли (род. 1950) — британская предпринимательница.
 Коттон, Люси (1891—1948) — американская актриса.
 Коттон, Мариетт Лесли (1866—1947) — американская художница.
 Коттон, Мейсон Вэйл (род. 2002) — американский актёр.
 Коттон, Мэри Энн (1832—1873) — английская серийная убийца.
 Коттон, Роберт (1571—1631) — создатель Коттоновской библиотеки.
 Коттон, Степлтон (1773—1865) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Коттон, Том (род. 1977) — американский политик.
 Коттон, Уилл (род. 1965) — американский живописец.
 Коттон, Уильям Генри (1880—1958) — американский художник.
 Коттон, Фирн (род. 1981) — английская журналистка, телеведущая и актриса.
 Коттон, Франк Альберт (1930—2007) — американский учёный, иностранный член РАН.
 Коттон, Чарльз (1630—1687) — английский поэт.
 Коттон, Эжени (1881—1967) — французская общественная деятельница, физик; жена Эме Коттона.
  (1869—1951) — французский физик.
 Коттон, Эми (род. 1980) — канадская дзюдоистка. 
 Коттон, Эмиль — французский геометр.
 Коттон, Энни (род. 1975) — франкоканадская певица и актриса.
 Коттон, Энтони (род. 1975) — британский актёр кино и телевидения, комедиант.

Топоним 
 Коттон — округ в штате Оклахома, США.
 Коттон — тауншип в округе Суитсерленд, штат Индиана, США.
 Коттон — тауншип в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США.

См. также 
 Котон
 Котони
 Котону

Примечания